Полукопы́тные (, от  — почти и  — имеющий копыта) — клада афротериевых млекопитающих, включающая три современных отряда: даманы (Hyracoidea), сирены (Sirenia) и хоботные (Proboscidea). В разных источниках рассматривается как грандотряд, надотряд, отряд, когорта или безранговая клада.

Классификация и филогения

История классификации 
Таксон Paenungulata был выделен Джорджем Симпсоном в 1945 году, который отнёс к нему семь отрядов: пантодонты ( Pantodonta), диноцераты ( Dinocerata), пиротерии ( Pyrotheria), хоботные (Proboscidea), эмбритоподы ( Embrithopoda), даманы (Hyracoidea) и сирены (Sirenia). Симпсон рассматривал Paenungulata как надотряд в составе когорты Ferungulata (современная монофилетическая альтернатива — клада Placentalia).

В классификации млекопитающих Малколма Маккенны и  (1997) представители полукопытных (даманы, эмбритоподы, сирены, десмостилии и хоботные) объединены в отряд Uranotheria, который входит в миротряд Altungulata наряду с непарнокопытными (Perissodactyla). Схожая классификация приводится в справочнике Кеннета Роуза (2006), где название отряда Uranotheria заменено на более распространённое Paenungulata. Молекулярно-генетические исследования опровергают монофилию Altungulata, свидетельствуя в пользу того, что полукопытные относятся к афротериям, а непарнокопытные — к лавразиатериям.

Современные представления 
Данные молекулярной генетики показывают, что полукопытные входят в состав надотряда афротериев, выступая в качестве сестринского таксона по отношению к кладе Afroinsectiphilia. 

Кроновая группа полукопытных входит в состав тотальной группы Paenungulatomorpha, куда включаются также представители стволовой группы: Abdounodus и Ocepeia. Согласно анализу  и  (2021), помимо современных отрядов к полукопытным относятся вымершие отряды эмбритопод и десмостилий (Desmostylia), а также выделенная в той же работе клада Sudamericungulata, к которой предлагается относить нотоунгулят (Notoungulata), астрапотериев (Astrapotheria), пиротериев и ксенунгулят (Xenungulata). Представителей клады Sudamericungulata ранее относили к предположительно полифилетическому надотряду южноамериканских копытных (Meridiungulata). Положение десмостилий среди полукопытных не общепринято: так, анализ 2014 года восстановил их в составе стволовой группы непарнокопытных (Perissodactyla).

Даманы, хоботные и сирены разошлись ещё на ранних этапах эволюции полукопытных (в палеоцене), что затрудняет установление точных родственных взаимоотношений между этими отрядами. Существует несколько гипотез взаимосвязей между отрядами полукопытных:

 сирены и хоботные входят в кладу Tethytheria (куда также включают эмбритопод и, иногда, десмостилий);
 сирены более близки к даманам, чем к хоботным;
 хоботные более близки к даманам, чем к сиренам.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Афротерии